Best Selection Non Stop Mix est le premier album de mix du girl group sud-coréen Girls' Generation publié le .

Composition de l'album

Notes et références

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2013
Album de Girls' Generation
Album publié par SM Entertainment